Wacke steht für:

 Wacke (Baltikum), historischer Bezirk zur Erhebung bäuerlicher Abgaben
 Grauwacke, eine Gesteinsart
 Wackestone, ein Typ Kalkstein in der Dunham-Klassifikation

Personen:
 Andreas Wacke (* 1936), deutscher Rechtswissenschaftler
 Christoph Wacke (1596–1649), deutscher Rechtswissenschaftler
 Gerhard Wacke (1902–1976), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch: